Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2010 rassemble 18 équipes qui s'affrontent pour accéder à la division Élite du baseball français.

Cette édition, initialement prévue à 21 équipes, est bouleversée par le désengagement de nombreux clubs en difficultés préférant ne s'engager qu'en championnat régional.

Grand favori, Pessac est au rendez-vous et remporte le championnat face à Dunkerque, gagnant ainsi sa place en Élite, un objectif avoué du club depuis plusieurs années. Dunkerque déclare forfait pour le match de barrage à l'accession en Élite face au PUC, ce dernier gardant donc sa place en .

En raison d'une participation inférieure en 2010, il n'y a aucune relégation en régionale.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en 3 poules géographiques de 6 équipes (A, B et C). Chaque équipe affronte les autres de sa poule en match aller-retour (programme double, c'est-à-dire 2 confrontations par journée).

Les 2 premiers de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes sont répartis en deux nouvelles poules dites de Play-Off (pour l'accession à l'Élite).

Cette fois-ci chaque équipe ne rencontre ses adversaires de poule qu'à une reprise (deux fois en réalité puisqu'on est toujours en programme double..). Le premier de la poule 1 affronte en demi-finale le  de la poule 2 dans un match unique de 9 manches, et l'inverse dans l'autre demi. Le gagnant de la finale en trois rencontres gagne sa place dans le championnat Élite, tandis que le finaliste dispute un barrage pour l'accession avec le dernier d'Élite.

Côté descente, la phase de play-down initialement prévue est annulée et aucune relégation n'a lieu pour permettre au championnat de retrouver 20 équipes en 2011.

Les clubs de l'édition 2010 
En 2010 les Marlins de Compiègne, champions en 2009 et promus en Élite, ne s'engagent finalement qu'en championnat régional à la suite d'une décision prise en assemblée générale. Le PUC est promu administrativement à leur place. Les Arvernes de Clermont Ferrand, relégués d'Élite, descendent en Nationale 1.

Les French Cubs de Chartres sont promus de Nationale 2. Les Albatros de La Grande Motte, pourtant promus eux aussi, prennent la décision de rester en régional. Ceci permet à Thiais - initialement relégué - de rester en N1 car Vauréal - l'autre relégué - descend volontairement en régional et en vertu de la règle suivante: si un promu refuse la montée le club initialement relégué peut rester en N1. Enfin Bois-Guillaume ferme son club, ce qui fait chuter le nombre de clubs participants à 18 au lieu des 21 prévus.

Voici les clubs participants à l'édition 2010:

 Poule C

Saison régulière 
(les équipes qui jouent à domicile sont nommées en premier).

Matchs de poule

Poule A

Poule B

Poule C

Classements

Play-off

Équipes 
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés ainsi que les deux premiers d'un plateau de barrage entre les . Les 4 et  à Thiais, Thiais bat Saint-Priest 14-9 avant de perdre face à Cherbourg 7-8. Dans le même temps, Saint-Priest prend le meilleur sur Cherbourg 7-3 et les équipes sont donc départagées aux points, Thiais et Saint-Priest gagnant leur billet pour les play-off.

Les deux premiers de poule sont qualifiés pour la finale.

Poule A 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, PM : points marqués, PC : points concédés, % : pourcentage de victoire.

Poule B 

*Victoire d'Ermont dans le premier match, rain-out dans le second.

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, PM : points marqués, PC : points concédés, % : pourcentage de victoire.

Finale 
La finale se joue au meilleur des 3 rencontres les week-ends des 9 et  à  Boé-Bon-Encontre. Elle est remportée par Pessac, 2-0, qui gagne la montée en Élite 2011. Dunkerque reste en N1 à la suite de son forfait pour le barrage N1/Élite face au PUC.

Les titres de meilleur frappeur et de Most Valuable Player de la finale vont à L.Mangle, de Pessac.

Play-down 
En raison du désengagement de plusieurs clubs avant l'édition 2010, qui ne compte donc que 18 équipes sur les 21 prévues, la phase de play-down est annulée. Les deux clubs finalistes de la Nationale 2 2010 accèdent à la N1, ce qui porterait le nombre de participants à 20 en 2011.

Notes et références

Liens externes 
 Site de la Fédération française de baseball
 Pierrotbaseball, le site qui rassemble tous les résultats des championnats N1 et N2 de baseball français

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
baseball M2